

Sigle 
 Indian Football Association – federazione calcistica indiana
 Industrieverband Fahrzeugbau (Associazione industriale per la costruzione di veicoli) – costruttore/gruppo di costruttori di veicoli a motore della Repubblica Democratica Tedesca 
 Institut français d'architecture – istituto francese d'architettura di Parigi
 International Federative Alliance – organizzazione neotemplare
 International Fistball Association – federazione internazionale del fistball
 International Franchise Association – associazione internazionale del franchising
 Internationale des fédérations anarchistes – International of Anarchist Federation
 Irish Football Association – federazione calcistica irlandese
 Israel Football Association – federazione calcistica israeliana
 Internationale Funkausstellung Berlin – esposizione internazionale tecnologica che si tiene a Berlino

Biologia 
 Ifa – filamento che costituisce il micelio, ovvero il corpo vegetativo, dei funghi

Codici 
 IFA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Iowa Falls (Stati Uniti)
 IFA – codice identificativo del DME e dell'ILS pista 22 di Ancona-Falconara, radioassistenze per la navigazione aerea

Altro 
 Ifá – forma di divinazione che ha origine dall'etnia Yoruba in Africa occidentale, precursore delle forme occidentali di geomanzia